Un Pseudomyxome peut désigner :

 Un œdème des cordes vocales, le Pseudomyxome des cordes vocales
 Une tumeur péritonéale, le Pseudomyxome péritonéal